Hattemer ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hattemer (1870–1948), hessische Landtagsabgeordnete
 Hans H. Hattemer (1935–2022), deutscher Forstwissenschaftler und Genetiker
 Heinrich Hattemer (1809–1849), deutscher Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Klaus Hattemer, deutscher Journalist und Verleger, Marketingberater
 Lisa Hattemer (* 1992), deutsche Radsportlerin
 Lotte Hattemer (1876–1906), deutsche Lehrerin und Aussteigerin
 Philipp Anton Hattemer (1826–1918), deutscher Mühlenbesitzer, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Roman Hattemer (1838–1909), königlich-bayerischer Beamter